АО «Балаковорезинотехника» (сокращённо АО «БРТ») — основано в 1968 году. В настоящее время входит в состав группы компаний «Тадем» (кроме ПАО «БРТ» в состав ГК «Тадем» входят: ЗАО «ВРТ» (Волжскрезинотехника) г. Волжский, Завод имени Тарасова г. Самара, ЗАО «МЗАТЭ-2» г. Москва, ОАО «Завод МАГНЕТО», г. Самара). Численность персонала — 2869 человек (по состоянию на 3й квартал 2018 года).
Площадь — 693 тыс. кв.м. под крышей.
На данный момент должность генерального директора занимает Александр Степанович Титов.

История предприятия 
20 октября 1966 года Советом министров СССР было принято решение о строительстве в г. Балаково Саратовской области завода резиновых технических изделий для создания мощностей по производству комплектующих изделий автомобилей «Жигули» Волжского автозавода в г. Тольятти. Предусматривалось построить и создать передовой завод, на котором технологические процессы и организация труда были бы на уровне лучших достижений мировой техники и всё новое, прогрессивное, заложенное в заводе, внедрить в ближайшие годы на других предприятиях резинотехнической промышленности.

Завод был укомплектован новейшим оборудованием, закупленным у фирмы "Пирелли" . Однако ввод в действие завода значительно отстал от начала выпуска автомобилей. В связи с этим пришлось организовывать выпуск комплектующих деталей; в "пожарном" порядке. Первоначально детали изготавливались на Волжском заводе РТИ, где было временно смонтировано оборудование, предназначенное для Балаковского завода. Систематическую помощь заводу в освоении новых производств оказывал НИИ резиновой промышленности. Было оррганизовано новое производство с непрерывной вулканизацией изделий в расплаве солей, отработана стыковка вулканизованных профилей в пресс-формах, освоено изготовление резинопробковых прокладок двигателя и уплотнителей с напыленным ворсом.

6 июня 1971 года в корпусе № 3, где ещё продолжалось строительство и монтаж оборудования, была пущена первая конвейерная линия и изготовлена первая продукция — спинки и сидения из кокосовых очёсов для автомобилей «Жигули». Этот день стал днём рождения завода РТИ.

14 декабря 1972 года заводу присвоено имя 50-летия СССР.

Начало 1979 года ознаменовалось рождением на объединении второго завода — завода по производству резинотехнических изделий для автомобилей «КамАЗ».

На конец 1981 года предприятие выпускает 2000 наименований изделий по 8 млн.штук в сутки. Общая численность сотрудников составила 10 000 человек.

В 1990-м году создан кооператив «Тадем», в состав которого вошли 2 цеха.

14 апреля 1993 года решением главы администрации г. Балаково зарегистрировано акционерное общество открытого типа «Балаковорезинотехника» (ныне ОАО «Балаковорезинотехника», с июня 2016 ПАО «БРТ» или Публичное Акционерное Общество «Балаковорезинотехника»). С 5 по 12 мая прошло оформление заявок на приобретение обыкновенных акций АО «Балаковорезинотехника». 7 сентября прошло оформление соглашений на приобретение 51 % обыкновенных акций по закрытой подписке трудового коллектива. 24 августа и 20 сентября прошли первый и второй чековые аукционы, на которых фонд имущества выставил 29 % акций АО «Балаковорезинотехника». В октябре, после проведения всех распродаж акций объединение получило статус АООТ «Балаковорезинотехника». 6 ноября и 6 декабря АООТ «Балаковорезинотехника» приняло участие в первом и втором денежных аукционах.

22 июня 1994 года АО «Тадем» приобрело 15 % акций, ранее принадлежавших госпромимуществу. 9 августа АООТ «Балаковорезинотехника» получило свидетельство за № 450, подтверждающее, что приватизация закончена и акции принадлежащие государству, выкуплены. 15 августа фонд имущества Саратовской области передал для бесплатного распространения среди акционеров АООТ «БРТ» оставшиеся 5 % акций ФАРПа. 27 октября Саратовский фонд имущества уведомил руководство, что коллектив АО «БРТ» выкупил 51 % акций своего предприятия.

Численность работающих на 1 января 1995 года составила 8597 человек.

В августе 2009 года «АвтоВАЗ» включил ПАО «БалаковоРезиноТехника» в список ключевых поставщиков, которые могут рассчитывать на помощь властей.

2011 год «БРТ» и «GM-АвтоВАЗ» подписали договор на поставку топливных шлангов для «Chevrolet Niva». Освоено производство резиноармированных шарниров для ходовой части LADA Granta по заказу ОАО «АвтоВАЗ».

Деятельность 
ПАО «БалаковоРезиноТехника» поставляет автокомпоненты на конвейеры «АвтоВАЗа», «КАМАЗа», «УАЗа», «ГАЗа», «ПАЗа». На вторичном рынке продукцию «БРТ» представляет эксклюзивный дистрибьютор — ООО «Автоформ», которое выстраивает работу с дилерской сетью. На вторичном рынке, кроме продукции для автомобилей отечественного производства ПАО «Балаковорезинотехника» выпускает автокомпоненты для а/м FORD, Renault-Nissan, Hyundai

Примечания 

Химические компании России
Балаково
Предприятия Саратовской области
Предприятия химической промышленности СССР
Производители автокомплектующих России
Производители резиновых изделий